El Estadio Gregorio Sarubbi es un estadio de fútbol de Paraguay que se encuentra ubicado en la ciudad de Asunción. En este escenario, que cuenta con capacidad para 500 personas, hace las veces de anfitrión el equipo de fútbol del Sportivo Valois Rivarola.

Enlaces externos 
Ficha del Estadio Gregorio Sarubbi en Albigol

Gregorio Sarubbi